Конда́-сюр-Ганаве́, Конда-сюр-Ґанаве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 55 км на південний схід від Ліможа, 26 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 274 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 597,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Конда-сюр-Ганаве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Конда-сюр-Ганаве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез